A Copa 2 de Julho de Futebol Sub-15 de 2016 será a oitava edição do campeonato. A competição é promovida pelo Governo do Estado, por meio da Superintendência dos Desportos do Estado da Bahia (Sudesb), autarquia vinculada à Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte (Setre), com apoio da Federação Baiana de Desporto de Participação, Federação Baiana de Futebol (FBF) e dos 11 municípios participantes. A Copa terá a participação de clubes tradicionais e com milhões de torcedores em todo o país como o  e  (RJ),  e  (SP),  (MG), além de  e , estarão presentes na maior competição de futebol desta categoria no país. As partidas serão disputadas em 11 municípios: Salvador; Mata de São João; Feira de Santana; Inhambupe; Rio Real; Aporá; Madre de Deus; Saubara; São Francisco do Conde; Lauro de Freitas e Camaçari.

Regulamento 
Na Primeira fase os 40 times serão divididos em 8 grupos de 5. Os dois melhores de cada grupo passam para a segunda fase, quer será em mata-mata, até a final.</small></small>

Cidades Sedes   

Além dos estádios abaixo:
 Domingão ( Aporá)
 Antônio Serra  ( Conceição da Feira)
 Municipal de Dias D'Ávila ( Dias d'Ávila)
 SESI ( Feira de Santana)
 Vila Olímpica dos Amadores ( Feira de Santana)
 Municipal de Inhambupe ( Inhambupe)
 CT Fazendão ( Lauro de Freitas)
 Gerino de Souza Filho ( Lauro de Freitas)
 Itinga ( Lauro de Freitas)
 Cândido Soares ( Mata de São João)
 CT Praia do Forte ( Mata de São João)
 Municipal Roberto Santos ( Rio Real)
 CT Wet'n Wild ( Salvador)
 Junqueira Ayres  ( São Francisco do Conde)
 Municipal de Saubara ( Saubara)
 Edgard Santos ( Simões Filho)

Primeira Fase

Grupo A (Salvador e Lauro de Freitas) 

PRIMEIRA RODADA

SEGUNDA RODADA

TERCEIRA RODADA

QUARTA RODADA

QUINTA RODADA

Grupo B (Mata de São João e Salvador) 

PRIMEIRA RODADA

SEGUNDA RODADA

TERCEIRA RODADA

QUARTA RODADA

QUINTA RODADA

Grupo C (Lauro de Freitas) 

PRIMEIRA RODADA

SEGUNDA RODADA

TERCEIRA RODADA

QUARTA RODADA

QUINTA RODADA

Grupo D (Feira de Santana e Conceição da Feira) 

PRIMEIRA RODADA

SEGUNDA RODADA

TERCEIRA RODADA

QUARTA RODADA

QUINTA RODADA

Grupo E (Aporá, Inhambupe e Rio Real) 

PRIMEIRA RODADA

SEGUNDA RODADA

TERCEIRA RODADA

QUARTA RODADA

QUINTA RODADA

 Sel. Inhambupe, perdeu os pontos desses jogos, e as equipes adversárias, o ganharam.

Grupo F (Camaçari, Salvador e Lauro de Freitas) 

PRIMEIRA RODADA

SEGUNDA RODADA

TERCEIRA RODADA

QUARTA RODADA

QUINTA RODADA

Grupo G (Madre de Deus) 

PRIMEIRA RODADA

SEGUNDA RODADA

TERCEIRA RODADA

QUARTA RODADA

QUINTA RODADA

Grupo H (São Fco. do Conde e Saubara) 

PRIMEIRA RODADA

SEGUNDA RODADA

TERCEIRA RODADA

QUARTA RODADA

QUINTA RODADA

Fase final

Oitavas de final

Quartas de final

Semifinal

Final

Premiação

Classificação geral 
A classificação geral leva em conta a colocação dos clubes em cada uma das fases, a partir da fase final, e não a pontuação total.

Ligações externas
Sudesb-BA
Copa 2 de Julho

Copa 2 de Julho de Futebol Sub-15
Futebol de 2016 na Bahia